Penthicodes är ett släkte av insekter. Penthicodes ingår i familjen lyktstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lyktstritar
Penthicodes